:
 Echinops — род растений Мордовник семейства Астровые
 Echinops — род млекопитающих малые тенреки из семейства тенрековых